Le Championnat du monde de Supersport 2016 est la  du Championnat du monde de Supersport.
Pour la , le Turc Kenan Sofuoğlu remporte le titre.

Calendrier et résultats

Classement

Notes et références

Voir aussi

Articles 
Championnat du monde de Superbike 2016
Championnat du monde de vitesse moto 2016

Liens externes 
 

2016
Supersport
Sport motocycliste en 2016